Cyclostremella conradia är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1920. Cyclostremella conradia ingår i släktet Cyclostremella och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
conradia